Каменский, Василий: Василий Каменский — святой Русской православной церкви; включён в Собор Вологодских святых.
 Каменский, Василий Васильевич (1884—1961) — русский поэт-футурист, один из первых русских пилотов.
 Каменский, Василий Филиппович — советский театральный художник. Заслуженный деятель искусств Удмуртской АССР.